In 1921/22 werd het derde voetbalkampioenschap van Elbe gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Fortuna Magdeburg werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. In de groepsfase met zeven clubs werd de club laatste. 

SV Dessau 05 werd zelfstandig van TSV 1888 Dessau.

Kreisliga

1. Kreisklasse

Mittelelbe Südost

 Finale Mittelelbe

De winnaar nam deel aan de promotie-eindronde

Mittelelbe Nordwest

Anhalt

Jeetze

Harz A

 Finale Harz

Viotria Güsten protesteerde hiertegen en werd naar de eindronde gestuurd.

Harz B

Altmark

Promotie-eindronde

Promotie-degradatie play-off

Dessau protesteerde tegen de wedstrijd en toen de competitie 1922/23 al begonnen was werd er een replay gespeeld. Dessau won deze wedstrijd maar de bond besliste dat Burg toch in de hoogste klasse mocht blijven.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Elbe
Duits competitievoetbal 1921/22